CNS může být zkratkou označující:

 centrální nervová soustava (zkratka téhož i v angličtině – )
 Církev a náboženská společnost
 IATA kód letiště Cairns v Queenslandu v Austrálii
 Centrální nákup státu, nástroj Ministerstva financí pro centralizované zadávání veřejných zakázek, spuštěno v roce 2014
 China News Service, druhá největší státní zpravodajská agentura v Číně
 Clustered Network Server
 Competence Network System
 Société du Chemin de fer Cilicie – Nord Syrie, francouzská železniční společnost

Externí odkazy